Tranås kyrka kan syfta på:

Tranås kyrka, Skåne – norr Tomelilla, Lunds stift
Tranås kyrka, Småland – Tranås, söder Boxholm, Linköpings stift